— город в Японии, находящийся в префектуре Токио.

Географическое положение 
Город расположен на острове Хонсю в префектуре Токио региона Канто. С ним граничат города Хамура, Акируно, Ирума, Ханно и посёлки Хиноде, Мидзухо, Окутама.

Население 
Население города составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом города считается криптомерия, цветком — цветок сливы японской, птицей — Cettia diphone.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Токио